Constantin steht für:

 männlicher Vorname, siehe Konstantin #Constantin
 Zeche Constantin, Steinkohlen-Bergwerk in Bochum und Herne, siehe Zeche Vereinigte Constantin der Große
 Constantin Film, deutsche Film-Aktiengesellschaft
 Constantin Medien, ehemaliger Name der Sport1 Medien AG, deutsches Medienunternehmen

Constantin ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Constantin (1785–1855), Schweizer Maler
 Adrian Constantin (* 1970), rumänischer Mathematiker
 Agafia Constantin (* 1955), rumänische Kanutin
 Alexandre Constantin (1909–1983), französischer Autorennfahrer
 Bernadette Constantin (* 1963), französische Fußballspielerin
 Charles Constantin (1835–1891), französischer Dirigent und Komponist
 Chloë Lee Constantin, deutsche Synchron- und Hörspielsprecherin
 Christian Constantin (* 1957), Schweizer Unternehmer und Architekt
 David Constantin (* 1984), Schweizer Film- und Werberegisseur, Autor und Schauspieler
 Denis Constantin (* 1980), mauritischer Badmintonspieler
 George Constantin (1933–1994), rumänischer Schauspieler
 Gheorghe Constantin (1932–2010), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Ilie Constantin (1939–2020), rumänischer Lyriker, Essayist und Übersetzer
 Jean Constantin (1928–2010), rumänischer Schauspieler
 Jean-Antoine Constantin (1756–1844), französischer Maler und Zeichner
 Laurent Constantin (* 1988), französischer Badmintonspieler
 Laurențiu Constantin (* 1963), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Louis Constantin (Komponist) (um 1585–1657), französischer Komponist 
 Louis Constantin (* 1944), deutscher Künstler und Kunstpädagoge
 Maria Adela Constantin (* 1991), rumänische Bobfahrerin
 Mariana Constantin (* 1960), rumänische Kunstturnerin
 Marin Constantin (1925–2011), rumänischer Komponist und Dirigent
 Marius Constantin (* 1984), rumänischer Fußballspieler
 Maurice Constantin-Weyer (1881–1964), französischer Schriftsteller
 Michel Constantin (1924–2003), französischer Schauspieler

 Mircea Constantin (* 1995), rumänischer Eishockeyspieler
 Nicolae Constantin (* 1925), rumänischer Politiker
 Nicu Constantin (1939–2009), rumänischer Schauspieler
 Otto Constantin (1883–1928), deutscher Verwaltungsjurist
 Peter Constantin (* 1951), rumänisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Sebastian Constantin (* 1982), rumänischer Naturbahnrodler
 Ștefan Constantin (* 1959), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Tudor Constantin (* 1969), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Vali Ionescu-Constantin (* 1960), rumänische Weitspringerin

Siehe auch:
 Konstantin
 Constantine
 Costantin
 Constantim
 Constantinesco
 Constantinescu